Komunal (tal. Comunal) je prigradsko naselje u Puli koje administrativno pripada mjesnom odboru Busoler.

Komunal sa sjevera ograničuje Šijana, s jugoistoka Monte Turko, s jugozapada Valmade, a sa zapada Monte Šerpo.

Na sjeverozapadu Komunala nalazi se spilja Šandalja (tal. San Daniele), arheološki lokalitet s nalazima iz paleolitika, Otvoreni kazneni zavod Valtura (OKZ Valtura) i zračna luka Pula.

Pula